Сербська Суперліга 2008—2009 років — 3-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії, з моменту заснування у 2006 році. Титул вдруге здобув Партизан.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати 
Змагання проходили у три кола. Перші два кола кожна команда грала з кожною командою вдома та на виїзді (загалом 22 матчі). Потім проводилось ще одне коло. Всього у сезоні було проведено 33 тури.

Перший та другий раунди

Третій раунд

Бомбардири

Посилання 
 Суперліга Сербії на soccerway 

2008–2009
Сербія
Сербія